Le nom Quilici peut faire référence à:

 Folco Quilici (1930–2018), réalisateur, écrivain italien.
 Vieri Quilici (1935), architecte et enseignant italien.
 François Quilici (1939), peintre français.
 Frank Quilici (1939), joueur de baseball américain.
 Nello Quilici (1890–1940), journaliste et écrivain italien.
 Mimì Quilici Buzzacchi  (1903–1990), peintre italienne.
 Jean-Claude Quilici (1941), peintre français.
 Oriano Quilici (1929-1998), diplomate italien.

Homonymie de patronyme